Lucy Staniforth – calciatrice inglese
 Michael Staniforth – attore e cantante inglese
 Ron Staniforth – calciatore inglese
 Scott Staniforth – ex rugbista a 15 australiano